Ulica Szewska w Krakowie
 Ulica Szewska w Poznaniu
 Ulica Szewska w Radomiu
 Ulica Szewska we Wrocławiu

Szewska